Werben ist der Name folgender Ortschaften

in Deutschland:
 Werben (Elbe), Hansestadt im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Werben (Spreewald), Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Werben (Delitzsch), Ortsteil der Stadt Delitzsch in Sachsen
 Werben (Pegau), Ortsteil der Stadt Pegau, früher Kitzen im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Werben (Zossen), Ortsteil der Stadt Zossen im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Werben (Zörbig), Ortsteil der Stadt Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt

in Polen:
 Werben, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Wierzbno (Warnice)

in der Ukraine:
 Werben (Ukraine), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Demydiwka

Werben ist der Familienname von:
 Dietrich von Werben, Graf von Werben und Askanier

Siehe auch:
 Werber
 Werbung, die Tätigkeit des Werbens